Facture (comptabilité)
 Facture instrumentale : Tout ce qui touche aux instruments de musique ainsi qu'aux éléments associés, dans leur fabrication et leur entretien, ainsi que les métiers associés.
 Écriture picturale propre à chaque peintre, caractérisée par la trace de la pâte colorée, lisse ou au contraire épaisse, laissée par le geste de l'artiste et l'outil (brosse, pinceau plus ou moins fin).
Facture, lieu-dit de la commune de Biganos en Gironde (). Voir Gare de Facture-Biganos